Кари Тро (, , Восс) — норвежская фристайлистка (могул), олимпийская чемпионка Солт-Лейк-Сити-2002, серебряный призёр Турина-2006, бронзовый призёр Нагано-1998, четырёхкратная чемпионка мира.

Кари Тро дебютировала на этапе кубка мира 16 марта 1990 года (Ла-Клюза, Франция), ещё до того, как фристайл был включён в олимпийскую программу. В феврале 1995 года в том же Ля-Клюза на чемпионате мира она стала семнадцатой в могуле, в 1997 году в Японии — пятой. 19 января 1996 года она впервые заняла призовое место (третье) на этапе кубка мира, в Брекенридже (США), а 9 января 1997 года в Мон-Трамблан (Канада) впервые победила в этапе кубка мира. Всего она за карьеру выиграла 36 этапов кубка мира, четырежды чемпионат мира (дважды — в 2001 и 2003 — в могуле и параллельном могуле), а также трижды выигрывала серебро на чемпионатах мира (в 1999 в могуле и параллельном могуле, в 2005 в параллельном могуле).

Кари Тро участвовала в 4 зимних Олимпийских играх, и в трёх завоёвывала медаль: золото в Солт-Лейк-Сити в 2002, серебро в Турине в 2006, бронзу в Нагано в 1998. В Альбервиле в 1992 году она стала 14-й и не вышла в финал, а зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере она пропустила из-за травмы колена. Фактически завершила карьеру в 2006 году. В 2007 году ни разу не приняла участие в этапах кубка мира, но выступила на чемпионате мира в Мадонна-ди-Кампильо в Италии, где в могуле заняла 11-е место.

В 2002 году Тро основала компанию по продаже спортивной одежды, и даже впоследствии получила премии за свои коллекции. В 2006 году была опубликована её автобиография «Кари». Она также занимается организацией спортивных соревнований, в частности, фестиваля Ekstremsportveko в её родном Воссе, одного из крупнейших в мире соревнований по экстремальным видам спорта.

Тро снялась почти полностью обнажённой для спортивного журнала Ultrasport в 2001 году и несколько раз избиралась «Самой сексуальной женщиной Норвегии».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фристайлисты Норвегии
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по фристайлу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по фристайлу